Vevay (Indiana)
 Vevay Township

Kapcsolódó szócikkek 
Vevey